
Molekulska formula -{C11H14N2O}- se može odnositi na:

 2-Metil-5-hidroksitriptamin
 5-Metoksitriptamin
 Alfa-Metilserotonin
 Alfa-metil-5-hidroksitriptamin
 Citizin
 Indantadol